Anthony Dowell (né en 1943), danseur et chorégraphe britannique ;
 Brenna Dowell (née en 1996), gymnaste artistique américaine ;
 Jake Dowell (né en 1985), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Norah Dowell Stearns (1891-?), hydrogéologue américaine ;
 William Dowell (1885-1949),  joueur de rugby gallois.

 Dowell, un village situé dans l'Illinois, aux États-Unis.

Voir aussi